Феррерс — фамилия и топоним.

Известные люди:

 Таунсенд, Чарльз Вере Феррерс (1861—1924) — британский военный деятель, генерал-майор.
 Феррерс, Джордж (1510—1579) — английский писатель и политический деятель.

Бароны Феррерс из Гроуби:
 Эдвард Грей, 6-й барон Феррерс из Гроуби

Графы Дерби:
 Роберт де Феррерс, 1-й граф Дерби
 Роберт де Феррерс, 2-й граф Дерби

Населенные пункты:
 Черстон-Феррерс — город во Франции.
 Хайем-Феррерс — город в Англии.
 Ньютон-Феррерс — город в Англии.
 Вудхем-Феррерс — город в Англии.

См. также 
 Феррис